Mužská čtyřhra Qatar ExxonMobil Open 2018 probíhala v úvodní lednový týden roku 2018. Do deblové soutěže dauhaského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl francouzský pár Jérémy Chardy a Fabrice Martin, jehož členové se rozhodli turnaje nezúčastnit. Martin zvolil start na paralelně hraném Brisbane International.

Vítězem se stal druhý nasazený rakousko-chorvatský pár Oliver Marach a Mate Pavić, který ve finále zdolal britsko-brazilské turnajové jedničky Jamieho Murrayho s Brunem Soaresem po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali druhou společnou trofej. Marach vybojoval osmnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Paviće to bylo deváté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Jamie Murray /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (vítězové)
  Feliciano López /  Rajeev Ram (semifinále)
  Ivan Dodig /  Fernando Verdasco ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Qatar Open
Tenis v Kataru v roce 2018
ATP World Tour 2018